Brendan Bell, född 31 mars 1983 i Ottawa, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Norfolk Admirals i AHL. Bell spelade säsongen 2012-13 för Frölunda HC.

Bell valdes av Toronto Maple Leafs som 65:e spelare totalt i 2001 års NHL-draft.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Födda 1983
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Biel
Spelare i New York Rangers
Spelare i Frölunda HC
Män
Levande personer
Idrottare från Ottawa
Spelare i Peoria Rivermen (2005–2013)
Spelare i St. John's Maple Leafs
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Connecticut Whale
Spelare i Ottawa 67's
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i HC Bolzano
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft